Esta lista inclui cidades dos três estados do Sul do Brasil com mais de 70.000 habitantes (Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina). Dados 2018.

Região Sul do Brasil